Lingüística:
 Antic macedoni, llengua relacionada d'una manera poc clara amb el grec antic 
 Macedoni (grec), dialecte del grec modern
 Macedònic, llengua sud-eslava, l'oficial de Macedònia del Nord 
 Biografies:
 Macedoni d'Antioquia, patriarca d'Antioquia al 
 Macedoni de Tràcia o Macedoni I, patriarca de Constantinoble al segle V
 Macedoni II, patriarca de Constantinoble del segle V i començament del VI
 Macedoni Critòfag, asceta grec
 Macedoni Vicari d'Àfrica, vicari d'Àfrica al començament del segle V
 Macedoni de Tessalònica, poeta grec
 Filet i Lídia, Macedoni, Teoprepi, Crònides i Amfiloqui de Barcelona, figures llegendàries, creades per desdoblament dels sants màrtirs Filet, Lídia i companys màrtirs d'Il·líria